Миньор може да се отнася за:

 миньор - човек, който се занимава с минно дело.

 българските футболни отбори:
 ПФК Миньор (Перник)
 ПФК Миньор (Раднево)
 ПФК Миньор (Бобов дол)